Alexander Harkam (* 17. November 1981 in Graz) ist ein österreichischer Fußballschiedsrichter. Er ist Mitglied des steirischen Fußballverbandes und gehört dem steiermärkischen Schiedsrichterkollegium, Gruppe Graz, an.

Laufbahn als Fußballspieler 

Harkam begann erst als 14-Jähriger bei LUV Graz Vereinsfußball zu spielen. Es folgten Stationen in Jugendmannschaften bei GSV Wacker und beim Grazer AK. 1999/00 bestritt er für den FC Graz 30 Spiele (1 Tor). 2000/01 wurde er vom FC Ligist verpflichtet, für den er 20 Spiele bestritt. Nach einer Verletzung beendete er seine nur kurze Karriere als Fußballspieler und wandte sich der Schiedsrichterei zu.

Laufbahn als Fußballschiedsrichter 

Am 11. April 2001 legte Harkam die Schiedsrichterprüfung ab und konzentrierte sich in der Folge auf seine zweite Karriere. Diese verlief weit erfolgreicher, denn dank seiner guten Leistungen schaffte er in Rekordtempo den Aufstieg in die steirische Landesliga, wo es am 22. April 2005 im Spiel SC Weiz gegen SVL Flavia Solva sein Debüt gab.

Der ehemalige Schiedsrichterchef des Österreichischen Fußballbundes und Präsident des steirischen Fußballverbandes Gerhard Kapl erkannte sehr bald, welches Talent in Harkam steckt. Bereits ein 2006 wurde Harkam in den Kader der Regionalliga Mitte berufen, wo er am 5. August 2006 im Spiel FC Kärnten II gegen die DSG Union Perg (2:0) seinen ersten Einsatz hatte.

Ebenso wurde er 2006 in den Talentekader der österreichischen Bundesliga aufgenommen und als Schiedsrichterassistent eingesetzt. Sein Debüt als Schiedsrichterassistent hatte Harkam in der Ersten Liga am 11. August 2006 beim Spiel FC Admira Wacker Mödling gegen SC Schwanenstadt an der Seite von Schiedsrichter René Eisner. Noch in der gleichen Saison 2006/07 durfte Harkam auch in der österreichischen Bundesliga sein erstes Spiel als Schiedsrichterassistent bestreiten, als er am 18. April 2007 beim Spiel FC Red Bull Salzburg gegen SV Ried an der Seite von Schiedsrichter Christian Steindl zum Einsatz kam. Insgesamt kam Harkam in 27 Spielen der Ersten Liga und 8 Spielen der Bundesliga als Assistent zum Einsatz.

Am 28. März 2008 leitete Harkam mit der Begegnung der Regionalliga Ost Wiener Sportklub gegen SKN St. Pölten (0:1) sein erstes Qualifikationsspiel zur Aufnahme in den Bundesligakader. Da er dieses positiv erledigte, erhielt er am 2. Mai 2008 ein zweites Qualifikationsspiel, diesmal in der Ersten Liga die Begegnung SC Schwanenstadt gegen FC Lustenau (1:2). Nachdem er auch diese Aufgabe mit Bravour schaffte, wurde er im Sommer 2008 in den Kader der österreichischen Bundesliga-Schiedsrichter aufgenommen.

Harkam benötigte nur 17 Spiele, um die Verantwortlichen der Bundesliga zu überzeugen, dass er nicht nur für die Leitung von Spielen in der Ersten Liga, sondern auch von Spielen der Bundesliga geeignet ist. Deshalb durfte er bereits am 23. September 2009 sein Debüt in der höchsten österreichischen Spielklasse im Spiel LASK Linz gegen SK Austria Kärnten (3:1) geben.

Ein erster „Höhepunkt“ in der Bundesligakarriere war der Auftakt zur Bundesligasaison 2010/11 am 17. Juli 2010. Im Spiel des SC Wiener Neustadt gegen LASK Linz verhängte Harkam in einer Halbzeit vier Elfmeter (dreimal wegen Foulspiel und einmal wegen Handspiel) und zwei rote Karten (einmal wegen Tätlichkeit gegen Pablo Chinchilla Vega und einmal wegen Handspiel gegen Leonhard Kaufmann) gegen LASK Linz. Für seine Spielleitung erhielt er vom Beobachter übrigens ein sehr gut.

Laufbahn als FIFA-Schiedsrichter 

Die vorerst letzte Stufe der Karriereleiter erklomm Harkam 2012, als er offiziell in die Liste der FIFA-Schiedsrichter aufgenommen wurde. Seinen ersten Einsatz als FIFA-Schiedsrichter hatte er am 12. Juli 2012, als er in der 2. Qualifikationsrunde der UEFA Europa League 2012/13 das Spiel RK Metalurg Skopje gegen Birkirkara FC (0:0) leiten durfte. Eine besondere Auszeichnung erfuhr Harkam, als er für die Endrunde der U-17-Fußball-Europameisterschaft 2014 in Malta berufen wurde, wo er zwei Gruppenspiele und ein Halbfinale leiten durfte.

Spielleitungen in der österreichischen Bundesliga 

Stand: 12. Jänner 2016

Spielleitungen in der österreichischen Ersten Liga 

Stand: 12. Jänner 2016

Spielleitungen im ÖFB-Cup 

Stand: 12. Jänner 2016

Spielleitungen in der Schweizer Super League 

Stand: 12. Jänner 2016

Internationale Einsätze 
Stand: 12. Jänner 2016

Privates 
Harkam ist gelernter Produktionstechniker. Nach Abschluss der Lehre wechselte er den Beruf und ist nunmehr als Justizwachebeamter tätig.

Er ist verheiratet mit Eva Maria und Vater zweier Töchter.

Weblinks 

 Österreichische Bundesliga: Schiedsrichterdaten Alexander Harkam (abgerufen am 15. Mai 2013)
 Transfermarkt.at: Profil Alexander Harkam (abgerufen am 15. Mai 2013)
 Weltfussball.at: Profil Alexander Harkam (abgerufen am 15. Mai 2013)

Einzelnachweise 

FIFA-Schiedsrichter (Österreich)
Österreicher
Geboren 1981
Mann